Les eleccions legislatives sueques del 1973 es van celebrar el 16 de setembre de 1973. Els més votats els socialdemòcrates i Olof Palme fou nomenat primer ministre de Suècia.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 16 de setembre de 1973 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Líder
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right| +/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|Olof Palme
|align=right| 2.247.727
|align=right| 43,56
|align=right| 156
|align=right| -7
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Partit de Centre(Centerpartiet)
|align=right| Thorbjörn Fälldin
|align=right| 1.295.246
|align=right| 25,10
|align=right| 90
|align=right| +19
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Moderat(Moderaterna)
|align=right| Gösta Bohman
|align=right| 737.584
|align=right| 14,29
|align=right| 51
|align=right| +10
|-

|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular Liberal( Folkpartiet liberalerna )
|align=right|Gunnar Hélen
|align=right| 486.028
|align=right| 9,42
|align=right| 34
|align=right| -24
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit d'Esquerra-ComunistesVänsterpartiet
|align=right| C.-H. Hermansson
|align=right| 274.929
|align=right| 5,33
|align=right| 19
|align=right| +2
|-
|style="width:10px" bgcolor=005BAA align=center | 
|align=left| Unió Demòcrata CristianaKristdemokraterna
|align=right| Alf Svensson
|align=right| 90.388
|align=right| 1,75
|align=right| -
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit Comunista de SuèciaSveriges Kommunistiska Parti
|align=right| Bo Gustafsson
|align=right| 18.923
|align=right| 0,37
|align=right| -
|align=right| - 
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Lliga Comunista Marxista-Leninista (els revolucionaris)Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna)
|align=right| Frank Baude
|align=right| 8.014
|align=right| 0,16
|align=right| -
|align=right| - 
|-
|style="width:10px" bgcolor= align=center | 
|align=left| Altres
|align=right|
|align=right| 1.307
|align=right| 0,03
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 90,84%)
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"|5.160.146
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|349'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Autoritat electoral sueca.
|}

Eleccions de Suècia
Eleccions del 1973